Церковь святого апостола Иакова — католическая церковь и приходской дом Сантьяго в городе Текискьяк, входящего в муниципалитет Текискьяк, Мексика. Церковь расположена в центре городка, близ Плаза Куатемос и муниципальной библиотеки.

История 
Построенная на колоннах, строение церкви является великим монументом архитектуры.

Примечания 

Т
Текискьяк
Т